Johann Eisenhut ist der Name folgender Personen:

* Johann Conrad Eisenhut (1843–1916), Schweizer Unternehmer, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat
 Johann Friedrich Eisenhut (1667–1749), Oberpfälzer Schneider
 Johann Ulrich Eisenhut (1823–1890), Schweizer Unternehmer, Kantonsrat, Regierungsrat und Nationalrat

Siehe auch:
 Johannes Eisenhut